Куффуле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 34 км на північний схід від Тулузи, 36 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1348 осіб у працездатному віці (15-64 років) 990 були активні, 358 — неактивні (показник активності 73,4%, у 1999 році було 68,3%). З 990 активних працювало 907 осіб (489 чоловіків та 418 жінок), безробітних було 83 (33 чоловіки та 50 жінок). Серед 358 неактивних 100 осіб було учнями чи студентами, 130 — пенсіонерами, 128 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 905 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2368,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт мерії  
 [ Розташування муніципалітету Куффуле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Тарн